Petersberger Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Petersberger Bach (Fossa Grande), linker Zufluss der Fossa Grande (zur Etsch) bei Branzoll, Südtirol, Italien
 Petersberger Bach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zur Rodalb) bei Petersberg (Pfalz), Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz